Гонки на собачьих упряжках были включены в программу III зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде как показательный вид спорта и состоялись 6 и 7 февраля 1932 года. Это единственный раз, когда они были представлены на зимних Олимпийских играх.

В соревнованиях принимали участие 12 участников (5 — из Канады, 7 — из США). Участники состязались по правилам «New England Sled Dog Club». Гонка проходила в два этапа. Имея шесть собак в упряжке, участники соревнований за два дня преодолели расстояние 40,5 км (25,1 мили).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1932
Ездовой спорт